Lindenstraße – niemiecka opera mydlana, emitowana na kanale Das Erste od 8 grudnia 1985 do 29 marca 2020 roku. Serial był emitowany raz w tygodniu. Była to najdłużej nadawana opera mydlana w Niemczech.

Lindenstraße bazuje na brytyjskim serialu Coronation Street.

Obsada 

Serial został zakończony 29 marca 2020 roku odcinkiem nr 1758.

Przypisy 

Niemieckie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne emitowane od 1985
Seriale telewizyjne zakończone w 2020